Saturne, dieu romain ;
 Saturne,   du système solaire et la  ;
 Saturne, chapeau ecclésiastique dont la forme rappelle les anneaux de la précédente ;
 Saturne, planète correspondant en alchimie au plomb ;
 Saturne noir, objet hypothétique de la physique théorique ;
 Saturne, alligator du zoo de Berlin puis après-guerre du zoo de Moscou.

Titre 

 Saturne, chanson de Nekfeu sortie en 2016 ;
 Saturne dévorant un de ses fils, tableau de Francisco de Goya (1819-23) ;
 Le Saturne, hebdomadaire bruxellois (1793-1806).

Voir aussi 

 Saturn